James Donachie – calciatore australiano
 Ron Donachie – attore scozzese
 Willie Donachie – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese